L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Parme se déroule du  au  sur terre battue en extérieur à Parme. Cette édition 2022 est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Alizé Cornet, remplacée par  Elisabetta Cocciaretto
  Varvara Gracheva, remplacée par  Gabriela Lee
  Kaja Juvan, remplacée par  Arantxa Rus
  Anna Kalinskaya, remplacée par  Maryna Zanevska
  Tatjana Maria, remplacée par  Laura Pigossi
  Yulia Putintseva, remplacée par  Océane Dodin
  Liudmila Samsonova, remplacée par  Viktoriya Tomova

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Egyptienne Mayar Sherif remporte son  WTA, le  de la saison, en dominant en finale la Grecque María Sákkari.

La paire tchèque Anastasia Dețiuc / Miriam Kolodziejová remporte son  WTA en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Parme
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Parme
Tennis en Italie en 2022
Tennis en septembre 2022